Le Sifflet des copains - volume 2 est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1974. Cet album a eu deux pochettes différentes.

Liste des titres 
 Le Sifflet des copains
 Ouki kouki
 Toujours des beaux jours
 Pamela
 Le Pipeau
 La Chorale
 Hello petite fille
 La vie est belle
 Oui il faut croire
 Les Jolies Choses
 Chante, chante, chante
 La Famille

Production 
 33 tours / LP Stéréo  Impact 6886147 sorti en 1974
 Cassette audio  Impact sortie en 1974

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1974